Toponímia:
Muntanyes:
Roca Filanera (Forallac): muntanya situada al municipi de Forallac (Baix Empordà)
Roca Filanera (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura): muntanya situada al municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Baix Empordà)